Bestek (eetgerei)
Envelop (briefomslag)